Die Tabelle zeigt die Mitgliedschaften amerikanischer Staaten in verschiedenen regionalen Organisationen. Angegeben ist das Jahr des Beginns der Mitgliedschaft, bei ehemaligen Mitgliedern Beginn und Ende der Mitgliedschaft.

!
!
Wikipedia:Liste
Liste (Staaten)